Škoda Rapid — это купе в стиле фастбэк, спроектированное и построенное AZNP в Чехословакии в период с 1984 по 1990 год. Основанное на седане Škoda 105, 120 и 130 с задним расположением двигателя, оно стало заменой купе Škoda Garde, построенного между 1981 и 1984 годами. Дизайн седана Škoda 105/120, который также назывался Rapid на рынке Великобритании. Некоторые автомобили Garde/Rapid были отправлены компанией Škoda в Ludgate Design & Development в графстве Кент, Великобритания, для переделки в кабриолеты.

Škoda Rapid была известна тем, что её называли «Порше для бедняков» после того, как Autocar и Motor определили Škoda Rapid «курсом для начинающих к 911», поскольку у неё был задний двигатель и задний привод, как у Porsche. 911.

Сегодня Škoda Rapid набирает популярность как классический автомобиль, а модели Garde и кабриолеты пользуются наибольшим спросом. По данным веб-сайта «Сколько осталось?», В 2011 году на британских дорогах осталось 50 автомобилей Škoda Rapid.

Название Rapid первоначально использовалось на моделях Škoda 1930-х годов и было возрождено снова в 2011 году на индийском рынке седана Rapid, на базе Volkswagen Vento, а в 2012 году на хэтчбеке Rapid для международного рынка.

Rapid и его предшественник Garde были известны внутри компании как модели Type 743, а более поздние модели Rapid 135/136 назывались Type 747.

Технические характеристики 
Rapid использовал цельную конструкцию и задний двигатель и задний привод. Передняя подвеска была на двойных поперечных рычагах и винтовых пружинах. Сзади были полупродольные рычаги и винтовые пружины, серьёзная модернизация качающейся оси более ранних моделей Škoda, которая обеспечивала более безопасное и предсказуемое управление. Тормоза были дисковыми с четырёхпоршневыми суппортами спереди и барабанными сзади.

Двигатель был водяным охлаждением, карбюраторный, рядный четырёхцилиндровый с верхним расположением клапанов, установленный продольно, с наклоном вправо и нависающим над задней осью. Мощность передавалась на задние колёса через коробку передач . Модернизация двигателя проводилась одновременно с аналогичными для седана Škoda 130-й серии.

В первые годы производства Škoda Rapid 120 имел алюминиевый блок объёмом 1174 куб. см, 40,5 кВт (55 л. с., 54 л. с.), двигатель с чугунными головками и четырёхступенчатую коробку передач, унаследованные от его предшественницы Škoda Garde. Эти первые серии производились на БАЗ Братислава и были известны своей ненадёжностью.

На Škoda Rapid 130 был установлен более мощный двигатель объёмом 1289 куб. см. с пятиступенчатой ​​​​механической коробкой передач, производивший 43 кВт (58 л. с., 58 л. с.) при 5000 об/мин и 72 фунт-фут (98 Нм) при 2850 об/мин. Максимальная скорость составляла 95 миль в час (152,9 км/ч), а автомобиль мог разогнаться с места до 60 миль в час (97 км/ч) за 16,5 секунды. В 1987 году Rapid 136 представил модернизированный двигатель 1.3 с новыми 8-портовыми головками цилиндров из алюминиевого сплава. Мощность и крутящий момент увеличены до 46 кВт (63 л. с., 62 л. с.) при 5000 об/мин и 100 Нм (74 фунт-фут) при 3000 об/мин. В то время как максимальная скорость осталась прежней, время разгона до 60 миль в час (97 км/ч) сократилось до 14,9 секунды. В 1988 г. Rapid 135 заменил Rapid 130; в нём использовался полностью алюминиевый двигатель модели 136, хотя и с более низкой степенью сжатия, что снизило мощность до 43 кВт (58 л. с., 58 л. с.). Rapid 135RIC имел объём 1289 см³ и инжекторный двигатель. 

Автомобили Škoda